Drei Schiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Eskimo.

 Die erste HMS Eskimo war ein Hilfskreuzer von 1914 bis 1915. Er wurde danach den Eigentümern zurückgegeben und 1916 vom deutschen Hilfskreuzer SMS Möve aufgebracht.
 Die zweite HMS Eskimo war ein Zerstörer der (zweiten) Tribal-Klasse, der 1936 vom Stapel lief und 1949 abgewrackt wurde.
 Die dritte HMS Eskimo war eine Fregatte der Tribal-Klasse, die 1960 vom Stapel lief und  1986 als Zielschiff versenkt wurde.

Eskimo